Trinity Bridge steht für folgende Brücken:

 Trinity Bridge (Crowland), Lincolnshire
 Trinity Bridge (Greater Manchester), Fußgängerbrücke über den River Irwell